Федо́сов — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Федосов, Александр Сергеевич (род. 1989) — российский дзюдоист.
 Федосов, Альберт Вячеславович (род. 1970) — советский и российский футболист.
 Федосов, Андрей Сергеевич (род. 1986) — российский боксёр.
 Федосов, Борис Александрович (1931—1989) — советский спортивный журналист, председатель Федерации футбола СССР.
 Федосов, Валентин Петрович (род. 1940) — советский и российский учёный в области радиотехники.
 Федосов, Валерий Иванович (1941—1990) — советский кинооператор.
 Федосов, Виктор Александрович (1915) — создатель куйбышевской футбольной команды «Крылья Советов»
 
 Федосов, Геннадий Иванович (род. 1937) — российский дипломат.
 Федосов, Генрих Александрович (1932—2005) — советский футболист.
 Федосов, Евгений Александрович (род. 1929) — советский и российский учёный, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии. .
 
 Федосов, Никита Петрович (1939—1992) — советский художник, лауреат Государственной премии имени И. Е. Репина (1990). 
 Федосов, Сергей Викторович (род. 1953) — советский и российский химик-технолог, ректор Ивановского государственного архитектурно-строительного университета.
 Федосов, Станислав Викторович (род. 1954) — советский и российский актёр.
 Федосов, Филипп Дмитриевич (1898—1963) — начальник Лискинской дистанции пути Юго-Восточной железной дороги, Герой Социалистического Труда.



См. также

Примечания